Франц де Паула () — мужское личное имя. Происходит от имени святого Франциска из Паолы (1416—1507).
 Некоторые носители:
 Франц де Паула Ферг (1689—1740) — австрийский живописец-пейзажист
 Клеменс Франц де Паула Баварский (1722—1770) — принц из династии Виттельсбахов
 Иоанн Амадей Франц де Паула фон Тугут (1736—1818) — австрийский политический деятель
 Максимилиан I Мария Михаэль Иоганн Баптист Франц де Паула Иосиф Каспар Игнатий Непомук (1756—1825) — король Баварии (1806—1825)
 Франц де Паула Адам фон Вальдштайн (1759—1823) — австрийский ботаник
  (1763—1836) — австрийский врач, ректор Львовского университета (1810—1811 и 1835—1836)
 Франц де Паула Надашди (1785—1824) — венгерский католический прелат
 Франц де Паула Лихтенштейнский (1802—1887) — принц из династии Лихтенштейнов

См. также 
 Франсиско де Паула